Zuzón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Senecio jacobaea; o
 el nombre común de la planta Senecio vulgaris.